Al Amim Mohannad Salem Ghazy Al-Enazi (Dubai, 1 de março de 1985) é um futebolista profissional emiratense que atua como defensor.

Carreira 
Mohanad Salem fez parte do elenco da Seleção Emiratense de Futebol da Copa da Asia de 2015.

Naturais de Dubai
Futebolistas dos Emirados Árabes Unidos
Futebolistas do Al Ain Football Club
Futebolistas do Al-Dhafra Sport & Culture Club
Jogadores da Seleção Emiratense de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015